ТОВ «ІНТЕРТОП Україна» () — українська компанія, яка управляє роздрібними мережами магазинів взуття і одягу.

Загальна інформація 
Перший магазин мережі INTERTOP відкрився в Києві у 1994 році. У 1995 компанія відкрила перший монобрендовий магазин Ecco. 

Станом на жовтень 2019 під управлінням компанії в 27 містах України знаходяться 136 магазинів чотирнадцяти мульти- і монобрендових мереж: INTERTOP, Armani Exchange, Emporio Armani, Clarks, Ecco, Geox, Marc O'Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, дитяча мережа INTERTOP kids, аутлети INTERTOP outlet і Birka.

Магазини мережі INTERTOP діють також у Казахстані.

З 2019 року під управлінням компанії також американський outdoor-бренд The North Face. 

У портфелі компанії понад 200 брендів та власна торгова марка Braska. Під цією маркою продаються колекції взуття, сумок і аксесуарів, створені у співпраці з українськими дизайнерами.

Крім офлайн-роздрібу, компанія розвиває напрямок електронної комерції, запустивши в грудні 2014 сайт онлайн-магазину intertop.ua. У 2018 середньомісячний трафік магазину склав 2,5 млн відвідувань, а продажі в порівнянні з 2017 зросли більш ніж в два рази.

В 2019 ІНТЕРТОП почав створювати власні лінії одягу, сприяючи розвитку сучасної моди. Перша така колекція з назвою Poustovit x Intertop була створена спільно з українським дизайнером Лілією Пустовіт.

Соціальна відповідальність 
Компанія є соціально відповідальною, дбає про навколишнє середовище, підтримує спорт та мистецтво.

ІНТЕРТОП є офіційним партнером Федерації легкої атлетики України (з 2017) 
і Національного олімпійського комітетому України (з 2018), співпрацює з Національним художнім музеєм України.

У 2019 за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України компанія відкрила першу в Україні інтерактивну екостежку в Голосіївському парку в Києві.

Компанія надає робочі місця з офіційною заробітною платою для 1600 співробітників. У 2018 році компанія перерахувала до державного бюджету 594 млн грн податків.

Braska 
Компанія ІНТЕРТОП вирішила створити власний бренд Braska у 2004 році. Станом на травень 2018 Braska створили 30 колекцій і продали понад мільйон пар взуття. 40% взуття Braska випускають в Україні, решту — в Італії, Китаї, Індії та Бразилії.

Примітки

Посилання 
 http://www.intertop.ua  Офіційний сайт
 
 

Підприємства роздрібної торгівлі України
1994 у Києві
Підприємства, засновані 1994
Підприємства роздрібної торгівлі взуттям
Підприємства роздрібної торгівлі одягом